Круки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Круки — деревня в Докшицком районе Витебской области.
 Круки — деревня в Светлогорском районе Гомельской области.

Латвия 
 Круки — село в Силмалской волости Резекненского края.

Украина 
 Круки — село в Радивиловском районе Ровненской области.

См. также 
 Крук